Аманда Мелисса Беггс (; 15 августа  — 11 апреля 2020) — американский общественный деятель, активистка движения в защиту прав аутистов.

Биография 
Аманда Беггс родилась в Калифорнии, жила в городе Берлингтон в штате Вермонт. Начиная с 1999 года публиковала в Интернете статьи (а позднее также и видео, с использованием синтезатора речи), разъясняющие на её собственном примере особенности мироощущения аутистов. Наиболее широкое общественное внимание выступления Беггс получили после того, как два видеоролика, выложенные ею на YouTube в 2007 году, — «На моем языке» (), в котором она рассказывает о своей жизни и мировосприятии, и «Как вскипятить воду. Быстрый способ» (), где объясняется, почему аутист тратит столько времени на элементарное для других людей действие, — привлекли внимание журналистов и послужили темой нескольких передач на CNN.

Разъясняя своё понимание проблемы аутизма и свои задачи, Беггс отмечала:

Известный американский журналист и медик Санджай Гупта, ведущий медицинский обозреватель CNN, заявил в связи с выступлениями Беггс: 

Случай Беггс стал редким примером того, как о проблемах и правах аутистов высказываются сами аутисты. Её выступления привлекли разноплановое внимание учёных: так, в учебнике «Язык в реальном мире. Введение в лингвистику» (2010) глава, посвящённая лингвистическим аспектам проблематики аутизма, открывается заданием для учащихся ознакомиться с видеороликом Беггс, а канадский философ Эрин Мэннинг использует разъяснения Беггс о свойственном аутистам особом «пространственном мышлении» () в своей монографии о новом философском концепте движения.

См. также 
 Ирис Юханссон (аутист-писательница)

Примечания

Ссылки 
 Блог Аманды Беггс
 Канал Аманды Беггс на YouTube
 Wired magazine article
Аутисты
Общественные деятели США
Люди с небинарными гендерными идентичностями